Lohberg steht für:

Berge und Erhebungen (sortiert nach Höhe):
 Lohberg (Senden) (ca. 530 m), zwischen Hittistetten und Witzighausen (Senden), Landkreis Neu-Ulm, Bayern
 Lohberg (Berka vor dem Hainich) (423,9 m) im Hainich bei Berka vor dem Hainich, Wartburgkreis, Thüringen
 Lohberg (Dransfelder Stadtwald) (311,6 m), im Dransfelder Stadtwald beim Gut Wellersen (Scheden), Landkreis Göttingen, Niedersachsen
 Lohberg (Wulfelade) (51 m), bei Wulfelade (Neustadt am Rübenberge), Region Hannover, Niedersachsen

Bergwerk:
 Zeche Lohberg, Bergwerk in Dinslaken, Kreis Wesel, Nordrhein-Westfalen

Ortschaften:
 Lohberg (Bayern), Gemeinde im Landkreis Cham, Bayern
 Lohberg (Teising), Ortsteil der Gemeinde Teising, Landkreis Altötting, Bayern
 Lohberg, Teilort von Dinslaken-Lohberg, Ortsteil von Dinslaken, Kreis Wesel, Nordrhein-Westfalen
 Lohberg, Siedlung im Göttinger Ortsteil Geismar, Landkreis Göttingen, Niedersachsen
 Lohberg, Siedlung und Straße im alten Stadtgebiet von Wismar

Personen:
 Birgit Lohberg-Schulz (* 1965), deutsche Schwimmerin
 Michael Lohberg (1950–2011), deutscher Schwimmtrainer

Siehe auch:
 Lohberge
 Lohberger
 Lohbergtunnel (Straßentunnel)
 Løberg
 Langer Lohberg
 Loburg (Begriffsklärung)
 Weiter Lohberg